Bellows Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bellows Lake (Florida)
 Bellows Lake (Cass County, Michigan)
 Bellows Lake (Grand Traverse County, Michigan)
 Bellows Lake (New York)